Восо има више значења:
 Восо (Флорида)
 Восо (Висконсин)